Schrattenbach je lahko:

 Schrattenbach - mesto v Avstriji
 Schrattenbach - naselje na Bavarskem, Nemčija

Osebe 

 Sigismundus Christoph von Schrattenbach (1698−1771) - nadškof Nadškofije Salzburg (1753−1771)
 Vinzenz Joseph von Schrattenbach  (1744−1816) - knezoškof Škofije Lavant, škof Škofije Brünn
 Wolfgang Hannibal von Schrattenbach (1660−1738) - knezoškof Škofije Olomouc, podkralj Kraljevine Neapel, kardinal